Niemcy:
 Peine – powiat w kraju związkowym Dolna Saksonia
 Peine – miasto w kraju związkowym Dolna Saksonia, w powiecie Peine

Osoby:
 Friedrich Peine – niemiecki polityk
 Helmut Peine – niemiecki aktor